Das Dutch Darts Masters 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 11. bis zum 13. Mai 2018 zum siebenten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das sechste Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort waren zum ersten Mal die IJsselhallen in Zwolle.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:5-legs gegen den Iren Steve Lennon durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Ian White
  Kim Huybrechts
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Jelle Klaasen
  John Henderson
  Gerwyn Price
  Darren Webster

Sieger des UK Qualifier
  Kyle Anderson
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Jonny Clayton
  Adrian Lewis
  Adam Huckvale
  James Wade
  James Wilson
  Ricky Evans
  Josh Payne
  Jason Cullen
  Cameron Menzies
  Wayne Jones
  Terry Jenkins
  James Richardson
  Jamie Lewis
  Steve Lennon
  Ryan Joyce

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Michael Rosenauer
  Toni Alcinas
  Dragutin Horvat
  Cristo Reyes
  Mike De Decker
  Tobias Müller
  Rowby-John Rodriguez
  Kevin Münch

Sieger des Host Nation Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Jan Dekker
  Christian Kist
  Jeffrey de Graaf

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Sportveranstaltung in Zwolle